

Geografia
 Uckermark, regione nel nord-est della Germania, parte nel Brandeburgo e parte nella Pomerania Anteriore;
 Uckermark, circondario (Landkreis) del Brandeburgo; 
 Incrocio di Uckermark, svincolo autostradale tedesco presso Prenzlau (circondario di Uckermark); che collega le autostrade A 20,  A 11 e la Bundesstraße 166.

Altro 
 KZ Uckermark, un ex campo di concentramento;
  Uckermark, una nave costruita nel 1930 dai cantieri Blohm und Voss.